Tom Jones est une comédie mêlée d'ariettes, forme d'opéra-comique, de François-André Danican Philidor créée au Théâtre italien de Paris le . Le livret, d'Antoine-Alexandre-Henri Poisenet et Bertin Davesne est inspiré du roman éponyme de Henry Fielding. 

La pièce est d'abord un échec mais Philidor fait réviser le livret par Michel-Jean Sedaine et cette nouvelle version, créée le , s'avère un des plus populaires opéras comiques de la fin du . Elle est produite dans de nombreux pays étrangers et traduite en allemand, suédois et russe.

Rôles

Enregistrements 
François-André Danican Philidor: Tom Jones, Opéra de Lausanne & Le Sinfonietta de Lausanne
Conductor: Jean-Claude Malgoire
Principaux chanteurs : Sébastien Droy, Sophie Marin-Degor, Marc Barrard, Sibyl Zanganelli, Carine Séchehaye, Rodolphe Briand, Léonard Pezzino & Guillaume Michel
Label: Dynamic 33509 (DVD), CDS509 (CD)

Sources 

Rushton, Julian (1992), 'Tom Jones (i)' in the New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie (London) 
The Viking Opera Guide ed. Holden (1993)

Œuvre de François-André Danican Philidor
Opéra-comique
Opéra en français
Opéra français
Opéra des années 1760